Michael Richey ist der Name folgender Personen:

* Michael Richey (Gelehrter) (1678–1761), deutscher Gelehrter und Dichter
 Michael Richey (Segler) (1917–2009), britischer Segler

Siehe auch:
 Slim Richey (David Michael Richey; 1938–2015), amerikanischer Gitarrist